Чепкас-Ильметьево — село в Дрожжановском районе Республики Татарстан, в составе Звездинского сельского поселения.

География 
Село находится на границе с Чувашской Республикой, на реке Чепкасы, в 26 километрах к северо-востоку от села Старое Дрожжаное.

История 
Село известно с 1667 года как деревня Чаткас, по одной из версий, основано в период Казанского ханства. В дореволюционных источниках упоминается также как Верхний Чепкас.

С 1720-х годов жители относились к категории государственных крестьян, выполняли лашманскую повинность, в 1835-60-х годах находились в подчинении Удельного ведомства. Занимались земледелием, разведением скота. 

В начале 20 века здесь функционировали мечеть, медресе, 2 торгово-промышленных заведения. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1562 десятины. 

В 1931 году в селе организован колхоз «Трактор», с 2015 года земли колхоза находятся в распоряжении ООО «Агрофирма им. П.В.Дементьева».

До 1920 года село входило в Энтугановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 года в составе Буинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Дрожжановском, с 1 февраля 1963 года в Буинском, с 30 декабря 1966 года в Дрожжановском районах.

Население 

Национальный состав села - татары.

Экономика 
Основное занятие населения – мясо-молочное скотоводство.

Социальная инфраструктура 
Начальная школа, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Примечания 

Населённые пункты Дрожжановского района